Santa Anatolia o Sant'Anatolia possono riferirsi a:

Geografia
 Sant'Anatolia di Narco – comune in provincia di Perugia.
 Sant'Anatolia – frazione di Borgorose in provincia di Rieti in cui è situato l'omonimo santuario.

Religione
 Santa Anatolia – martire cristiana venerata come santa dalla Chiesa cattolica.